

Onomastica
 Giusto – nome proprio di persona italiano maschile
 Giusto – cognome italiano

Persone
 Giusto –  ecclesiastico italiano, arcivescovo metropolita dell'Arborea

Giuseppe Giusto, detto anche Pino (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Riccardo Giusto (1895-1915) – militare italiano
Vincenzo Giovanni Giusto (1916-1945) – magistrato e partigiano italiano

Andrea di Giusto (1400 circa-1450) – pittore italiano
Carlo Di Giusto (1955) – allenatore di pallacanestro, ex cestista e atleta paralimpico italiano
Carlo Di Giusto (1968) – giornalista italiano

Altro
Giusto – conforme a giustizia
Giusto (ebr. Zaddiq o Tzadik) – titolo onorifico usato nell'ebraismo
Giusto di Dio – concetto teologico presente nelle religioni abramitiche
Giusto tra le nazioni – titolo onorifico concesso da Israele

Pagine correlate 
Giusto di Gerusalemme